A Coupe de Côte d'Ivoire de football é o principal torneio eliminatório do futebol masculino de Costa do Marfim.

Campeões

Desempenho por clubes

Ver também 
 Campeonato Marfinense de Futebol
 Copa Houphouët-Boigny

Copas nacionais de futebol
Competições nacionais de futebol da África
Futebol da Costa do Marfim
Competições de futebol da Costa do Marfim